Тлостанов (женская форма — ) — фамилия;

 Носители фамилии 
 Тлостанов, Калимет Тутович (1908 — 1990) — советский партийный и государственный деятель
 Тлостанов, Владимир Калиметович (1931 — 1994) — народный депутат СССР, ректор КБГУ.